Il singolare del Canada Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Monica Seles era detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Martina Hingis 6–4, 6–4.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis (campionessa)
 Monica Seles (finale)
 Mary Pierce (semifinali)
 Jana Novotná (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
n.a.
 Barbara Schett (quarti di finale)

  Sandrine Testud (quarti di finale)
 n.a.
  Conchita Martínez (terzo turno)
  Patty Schnyder (primo turno)
  Irina Spîrlea (primo turno)
  Elena Lichovceva (terzo turno)
  Chanda Rubin (terzo turno)
  Amy Frazier (primo turno)

Tabellone qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Canada Open 1999